Kurnik ist 

 der deutsche Name der polnischen Stadt Kórnik, siehe Kórnik

Kurnik ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Kurnik (* 1997), slowenische Schriftstellerin
 Max Kurnik (1819–1881), Redakteur, Theaterkritiker und Schriftsteller
 Włodzimierz Kurnik (* 1950), Rektor der Technischen Universität Warschau